Irfan Bachdim (Amesterdão, 11 de agosto de 1988) é um futebolista holandês naturalizado indonésio que pode atuar como atacante ou ponta. Atualmente defende o Ventforet Kofu.

Seleção nacional 
Irfan Bachdim jogou vinte e sete partidas pela Indonésia, marcando sete gols.

Ligações externas 
Perfil em Soccerway
Perfil em Ogol
Site oficial do jogador

Futebolistas da Indonésia
Futebolistas do FC Utrecht
Futebolistas do HFC Haarlem
Futebolistas do Chonburi FC
Futebolistas do Ventforet Kofu
Futebolistas do AFC Ajax
Indonésios de ascendência neerlandesa